Minowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Minowka – wieś w rejonie suraskim obwodu briańskiego
 Minowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Minowka – do 2018 r. nazwa wsi Żabaj w obwodzie akmolskim (Kazachstan)

Zobacz także 
 Minówka – wieś na Litwie

Strony ujednoznaczniające